Brad Martin (1970-) cascadeur de films (entre autres dans Matrix Revolutions ou Underworld) et réalisateur (Sledge: The Untold Story)
 Brad Martin (1986-) champion de snowboard